División de Honor: nome del massimo campionato spagnolo di calcio a 5 dal 1989 al 2011.
 Massima categoria della Liga de Hockey Hierba Femenino, campionato spagnolo femminile di hockey su prato
 Massima categoria della Liga de Hockey Hierba Masculino, campionato spagnolo maschile di hockey su prato
 Massima categoria della Liga ASOBAL, campionato spagnolo di pallamano
 Massima categoria del Campionato spagnolo di rugby a 15
División de Honor del Campionato spagnolo femminile di pallanuoto
División de Honor del Campionato spagnolo maschile di pallanuoto
División de Honor de Béisbol: nome del massimo campionato spagnolo di baseball.